Desa Gunungkarung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungkarung (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,30), Jawa Barat, 
 Desa Gunungkarung (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 108,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar